Džomba oder Dzomba ist der Familienname folgender Personen:
 Marko Dzomba (* 1990) serbischer Saxophonist und Kammermusiker
 Mirza Džomba (* 1977), kroatischer Handballspieler